Blumbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Blumbach (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Hof der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn) im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Vor-Blumbach, Wohnplatz der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn) im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Blumbach, alter Name von Blombach (Wuppertal), Weiler im Ortsteil Ronsdorf des kreisfreien Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

 Blumbach, von 1943 bis 1945 deutscher Name von Kwiatkowice, Gemeinde Wodzierady, Powiat Łaski, Woiwodschaft Łódź, Polen

Gewässer:
 Blumbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach (zur Kinzig) bei Blumbach, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Blumbach (Neye), rechter Zufluss der Neye (zur Wupper) nach der Neyetalsperre, Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Blumbach ist ein Familienname:
 Silke Liria Blumbach (1970–2020), Pseudonym von Silke Blumbach, deutsche Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Blombach
 Blumenbach